Dàctil (poesia), en mètrica grecollatina, és un peu compost per una síl·laba llarga seguida de dos breus
 Dàctils, éssers fabulosos de la mitologia grega
 Dàctil (satèl·lit), petit satèl·lit d'Ida satel·lit de la Lluna
 Dàctil (Dactylis glomerata), espècie comuna d'herba del gènere Dactylis
 Dàctil (Aeluropus littoralis)